Church of the Highlands  est une megachurch chrétienne évangélique  non-dénominationnelle multisite, de  Birmingham, États-Unis, affiliée à l'Association of Related Churches. Son pasteur principal est Chris Hodges.  L’église aurait une assistance de 43,030 personnes.

Histoire 
L'église a été fondée en 2001 par le pasteur Chris Hodges et 34 autres personnes . En 2007, elle a ouvert son bâtiment principal, avec un auditorium de 2 400 places . L'église a ouvert de nombreux campus dans la région de  Birmingham 
.  En 2016, l'église compte 38 000 personnes . Selon un recensement de l’église publié en 2018, elle disait avoir une assistance hebdomadaire de 43,030 personnes et avoir ouvert 17 campus dans différentes villes.

Participation communautaire
L'église a mis en place un jour de service où les membres participent au nettoyage de leur voisinage.

Croyances 
Les croyances de l'église sont identifiées comme faisant partie du christianisme évangélique, de courant  non-dénominationnel.

Voir aussi 
 Liste des plus grandes églises évangéliques
 Liste des plus grands auditoriums d'églises évangéliques
 Culte (évangélisme)

Notes et références

Liens externes
Site officiel

Église évangélique non-dénominationnelle
Megachurch chrétienne évangélique aux États-Unis
Église non-dénominationnelle multisite